Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) — закон США, принятый в 1938 году, требующий, чтобы иностранные агенты в США, представляющие интересы иностранных держав в «политическом или квазиполитическом качестве», раскрывали свои отношения с иностранным правительством и информацию о соответствующей деятельности и финансах. Цель состоит в том, чтобы облегчить «оценку правительством и американским народом заявлений и действий таких лиц». Закон находится в ведении Подразделения FARA Секции контрразведки и экспортного контроля (CES) в Управлении национальной безопасности (NSD) Министерства юстиции США.

Наказания 
По состоянию на 2020 год, нарушение FARA влечет за собой штраф до 250 тысяч долларов США или тюремное заключение на срок до 5 лет.

Первый закон 1938 года 

Изначально Закон находился в ведении Государственного департамента до передачи Министерству юстиции в 1942 году.

С момента его принятия в 1938 году до 1966 года, когда в Закон были внесены поправки, его применение было направлено на представителей иностранных держав, даже если они не действовали «за или от имени» этих держав.

Редакция 1966 года 

В 1966 году в закон были внесены поправки, с тем чтобы акцентировать внимание на агентах, фактически работающих с иностранными державами, которые стремились получить экономические или политические преимущества, оказывая влияние на принятие правительственных решений.

Поправки сместили фокус закона с пропаганды на политическое лоббирование и сузили значение термина «иностранный агент». С этого момента организация (или лицо) не может быть помещено в базу данных FARA, если правительство не докажет, что он (или он или она) действовал «по приказу, просьбе, под руководством или контролем иностранного руководителя» и доказал, что он занимался «политической деятельностью для или в интересах такого иностранного руководителя, „в том числе посредством“ представления интересов такого иностранного руководителя перед любым агентством или должностным лицом правительства Соединенных Штатов».

Это усложнило бремя доказывания для правительства.

Тем не менее, в закон были внесены поправки, позволившие Министерству юстиции предупреждать физических и юридических лиц о возможных нарушениях Закона, обеспечивая более добровольное соблюдение, но также давая понять, когда закон был нарушен. С тех пор это привело к ряду успешных гражданских дел и административных постановлений.

Редакция 1995 года

Аналоги в других странах 
Аналогичные законы существуют в других странах: 
 в России - с 2012 года (см. Иностранный агент (Россия));
 в Австралии - с 2018 года (см. FITSA);
 в Канаде - с 2021 года.

Примечания 

Законы США
1938 год в США
Появились в 1938 году в США
1938 год в праве
1966 год в праве
Иностранные агенты
Международные отношения
Лоббизм в США
Политические репрессии в США